Константин Васильевич Назаров (1933—2000) — советский спортсмен (гребля на байдарках), заслуженный мастер спорта России (1993), Заслуженный работник культуры Карельской АССР (1983).

Биография 

Родился в крестьянской семье, карел. В 1953 году семья переехала из Олонца в Петрозаводск. Трудился рабочим Петрозаводского линейно-технического узла связи. С 1955 года начал заниматься греблей на байдарке в спортивной секции спортивного общества «Спартак» под руководством Константина Лукина.

В 1963 году окончил Ленинградскую школу тренеров. До 1969 года входил в сборную СССР.

В 1978 году окончил Карельский педагогический институт.

По завершении спортивной карьеры работал директором Петрозаводского плавательного бассейна.

Похоронен на Сулажгорском кладбище Петрозаводска.

Спортивная карьера 
 1 бронзовая, 4 серебряные медали на чемпионатах Европы
 Девятикратный чемпион СССР, 5 серебряных, 4 бронзовых медали на чемпионатах СССР

Примечания

Литература 
 Карелия. Годы. Люди. — Петрозаводск, 1967.

Ссылки 
 В Петрозаводске установлена мемориальная доска К. В. Назарову

Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Выпускники ПетрГУ
Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Спортсмены Карелии
Чемпионы СССР по гребле на байдарках и каноэ
Похороненные на Сулажгорском кладбище